В одиночному розряді тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Лауру Арраю 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Гана Мандлікова (2-ге коло)
  Джо Дьюрі (чвертьфінал)
  Бонні Гадушек (півфінал)

 Андреа Темешварі (чвертьфінал)
 Кеті Горват (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

United Airlines Tournament of Champions